Премия «Гойя» за лучший грим (Исп.: Premio Goya al mejor maquillaje y peluquería) одна из наград на Кинопремии Гойя.

Лидерами по количестве статуэток являются Хосе Кетглас — 6 статуэтки, Хосе Антонио Санчес — 5, Хосефа Моралес и Пакита Нуньес по 4 статуэтки.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»